Андре́й Гео́ргиевич Дорошке́вич (род. 22 января 1937) — советский и российский учёный, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом теоретической астрофизики ФИАН.

В 1964 году совместно с  предсказал существование и возможный способ экспериментального измерения космического микроволнового фонового излучения.

Библиография 
Автор более 200 работ по теоретической астрофизике и космологии.

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский математический портал Андрей Георгиевич Дорошкевич Список публикаций автора

Выпускники физического факультета МГУ
Сотрудники ФИАН